Álvaro Tejero Sacristán (Madrid, 20 juli 1996) is een Spaans voetballer die doorgaans als linksback speelt. Hij verruilde Real Madrid in juli 2019 voor SD Eibar.

Clubcarrière 
Tejero is afkomstig uit de jeugdopleiding van Real Madrid. In 2015 werd hij bij het tweede elftal gehaald, dan actief in de Segunda División B. Op 22 augustus 2015 maakte hij zijn debuut voor Real Madrid Castilla, tegen CD Ebro. Op 2 december 2015 debuteerde Tejero in het eerste elftal, in een bekerduel tegen Cádiz CF. Hij werd door coach Rafael Benítez het veld ingebracht als vervanger van Pepe.

Clubstatistieken

Referenties 

Spaans voetballer